Данило Соуза Кампос (; 13 января 1990, Сан-Луис, Бразилия) — бельгийский футболист, атакующий полузащитник.

Биография 
В июне 2007 года Данило подписал юношеский контракт с амстердамским «Аяксом». Был заявлен на матчи Лиги Европы. Профессиональный дебют состоялся в сезоне 2010/11 в составе клуба «Стандард». В феврале 2012 года подписал контракт с украинским клубом «Металлург». В конце июля 2014 года подписал контракт на один год с клубом «Мордовия».

В августе 2015 года подписал контракт на один год с клубом «Днепр» (Днепропетровск). 13 декабря того же года стало известно, что Данило покидает «Днепр».

20 января 2016 года официально стал игроком «Антальяспора», с которым подписал контракт на 2,5 года.

В феврале 2019 года подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Минск».

Семья 
Отцом Данило является бразильский футболист Вамберто. Младший брат Вандерсон выступает за клуб «Интернасьонал».

Примечания

Ссылки 
 Матчи за юношеские и молодёжные сборные Бельгии

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК АПОЭЛ